Jason Smith est le nom de plusieurs personnes :
 Jason Smith (1984- ), acteur australien ;
 Jason Smith (1986- ), joueur de basket-ball américain ;
 Jason Smith (1974- ), joueur de basket-ball australien ;
 Jason Smith (1986- ), joueur de football américain ;
 Jason Smith (1973- ), joueur de hockey sur glace ;
 Jason Smith (1972- ), joueur de hockey sur glace ;
 Jason Smith (1980- ), homme politique américain.